Fort Christiansborg, ou Fort Osu, est construit par le marchand hollandais Henry Caerlof en 1652 sur le site d'Accra, en territoire Ga, une ethnie encore aujourd'hui dominante dans la région du Grand Accra (Ghana), qui s'est développé à partir des forts bâtis par les Européens pour la traite négrière (Britanniques, Hollandais et Danois) au  . 

C'est, avec le Fort Crèvecœur et le Fort Saint-James, l'un des trois forts construits au milieu du  siècle par les Européens à 150 kilomètres à l'est d'Elmina, sur une éminence rocheuse de la Côte de l'or du Ghana, entre deux lagunes, à une journée de marche de la ville d'Accra.

Histoire 

Alors que Fort Crèvecœur avait été bâti en 1642 sous forme de simple comptoir, puis agrandi en 1649 par la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, l'un de ses représentants Henry Caerlof entretenant de bonnes relations avec le Dey de Fetu ce qui lui permit de construire un peu plus tard en 1652 le futur Fort Christiansborg, alors appelé Fort Osu, pour le compte de la Compagnie suédoise d'Afrique. Fort Osu sera rebaptisé quelques années plus tard.

En 1660, le contrôle est passé à la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales puis très vite au Danemark, en 1661, au service duquel Henry Caerlof s'était placé en 1657. La Côte-de-l'Or danoise se développa ainsi à partir de 1661, après avoir annexé dès 1657 le Fort de Cape Coast, plus à l'ouest sur le littoral ghanéen, à l'installation duquel Henry Caerlof avait aussi contribué.

Le site de Fort Christiansborg était juste à côté du Fort Crèvecœur fondé par les Hollandais en 1649, toujours sous la férule du même Henry Caerlof, et du Fort James, fondé par les Anglais en 1673, tous deux également tolérés par le roi du Ghana, le dey de Fetu, qui était l'ami d'Henry Caerlof. Les Danois agrandirent le site en achetant des terrains pour pouvoir installer des entrepôts et nommèrent le fort « Christiansborg », du nom du roi Christian V de Danemark (1646-1699) et l'occupèrent pendant 200 ans malgré de courtes interruptions.

En 1680, une mutinerie encouragée par un officier grec travaillant pour les Danois permit au Portugais Julião de Campos Barreto, en visite, de racheter le site, rebaptisé Fort São Francisco Xavier, du nom du missionnaire catholique François Xavier. Une autre mutinerie, en 1682, permit aux Danois de reprendre le site en 1683 et d'en faire la capitale de la Côte-de-l'Or danoise au lieu de Fort Fredriksborg. 

Agrandi, Fort Christiansborg est devenu le quartier général de la république du Ghana lors de l'indépendance en 1957.

Références

Voir aussi

Liens externes 
L'histoire du fort

Christianborg